Фюрст — многозначный термин.

Известное значение:

 Фюрст — высший аристократический титул Священной Римской империи.

Фамилия 
 Фюрст, Артемий — coдержатель театра в городе Москве во времена царствования Петра Великого.
 Фюрст, Вальтер — один из основателей Швейцарского союза.
 Фюрст, Кристиана (род. 1985) — немецкая волейболистка.
 Фюрст, Ливий (1840—†) — немецкий врач, сын ориенталиста Юлия Фюрста.
 Фюрст, Филипп (1936—2014) — западногерманский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве.
 Фюрст, Шандор (1903—1932) — венгерский коммунист, один из лидеров Коммунистической партии Венгрии.
 Фюрст, Юлий (1805—1873) — германский ориенталист и издатель еврейского происхождения.

Примечания